Forti ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Forti (1790–1859), österreichischer Sänger und Bratschist
 Carlo Forti (1766–1845), italienischer Ingenieur
 Cesare Burali-Forti (1861–1931), italienischer Mathematiker und Logiker
 Francesco Forti (* 1999), italienischer Tennisspieler
 Giuseppe Forti (1939–2007), italienischer Astronom und Asteroidenentdecker
 Guido Forti (1940–2013), italienischer Automobilrennfahrer und Motorsportmanager
 Helena Forti (1884–1942), deutsche Opernsängerin
 Simone Forti (* 1935), US-amerikanische Tänzerin und Choreografin

Forti ist der Name einer Insel bei Lefkada

Siehe auch:
 Forti Corse, italienischer Motorsport-Rennstall